Gąsiorowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Gąsiorowo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, bis 1945: Ganshorn (bei Gilgenburg), Kreis Osterode, Ostpreußen
 Gąsiorowo (Purda), Ort im Powiat Olsztyński, bis 1938: Gonschorowen, 1938 bis 1945 Lichtenstein, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Gąsiorowo (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, bis 1938: Groß Gonschorowen, 1938 bis 1945 Klinken (Ostpr.), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Gąsiorowo (Nekla), Ort im Powiat Wrzesiński, bis 1919: Gasiorowo, 1939 bis 1945 Gänsenheim, Kreis Wreschen, Posen

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Gąsiorowo (Izbica Kujawska), Ort im Powiat Włocławski

 Woiwodschaft Masowien:
 Gąsiorowo (Serock), Ort im Powiat Legionowski
 Gąsiorowo (Świercze), Ort im Powiat Pułtuski
 Gąsiorowo (Zaręby Kościelne), Ort im Powiat Ostrowski

 sowie:
 Gąsiorowo Olsztyneckie, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ganshorn (bei Hohenstein), Kreis Osterode, Ostpreußen

Siehe auch:
 Gąsiorów, Gąsiorówko